Nemo (Nightwish), singl sastava Nightwish
 Patria NEMO, jednocjevni minobacački sustav kalibra 120 mm finske tvrtke Patria Weapons Systems Oy